Skinnars kan syfta på:

 Skinnars, Kyrkslätt – enby i Kyrkslätts kommun Nyland
 Skinnars, Sjundeå – en by i Sjundeå kommun Nyland